Cenred (auch Coenred, Cœnred, Cænred, Coinred) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Cēn(e)-/Cœn(e)- (=„kühn, mutig, tapfer, wild, klug, gelehrt;“) und -red/-ræd (=„Rat, Weisheit, Glück, Hilfe, Macht“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Cenred (Wessex), Unterkönig von Wessex (fl. 670/676–705/717)
 Cenred (Mercia), König von Mercia (704–709)
 Cenred (Northumbria), König von Northumbria (716–718)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname